

Persone 
 Allen Varney – autore di giochi statunitense
 Janet Varney – attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva statunitense
 Jim Varney – attore, comico e doppiatore statunitense
 Luke Varney – calciatore inglese
 Mike Varney – produttore discografico statunitense
 Stephen Varney – rugbista a 15 italo-gallese

Altro 
 Varney il vampiro – romanzo gotico a puntate di epoca vittoriana, scritto da James Malcolm Rymer